XXX може да се отнася за:

 Числото 30, изписано с римски цифри

 XXX Победоносен Улпиев легион – римски легион
 XXX (2002 филм)
 XXX (2016 филм)

 .xxx – домейн от първо ниво за сайтове с порнографско съдържание